Záborský ist der Familienname folgender Personen:

 Jonáš Záborský (1812–1876), slowakischer Dichter, Dramatiker, Priester und Schriftsteller
 Tomáš Záborský (* 1987), slowakischer Eishockeyspieler